Llewelyn correspond, en gallois, au prénom Louis (une des formes françaises du prénom germanique Hlodovic).

Patronymie 

 Annie Llewelyn-Davies
 Arthur Llewelyn Hughes (1883-1978), physicien britannique ;
 Arthur Llewelyn Jones-Machen (1863-1947), écrivain britannique ;
 Desmond Llewelyn
 George Llewelyn Davies (1893-1915), citoyen britannique ;
 
 
 Richard Llewelyn-Davies
 Robert Baxter Llewelyn
 Sylvia Llewelyn Davies